

Geografia
 Strukov – comune della Repubblica Ceca facente parte del distretto di Olomouc

Persone
 Dmitry Strukov (1828-1899) – pittore, restauratore e archeologo russo
 Sergej Strukov (1982) – calciatore russo